Token (chave eletrônica)
 Token (computação)
 Token Racing
[Criptomoeda: Cripto ativo com blockchain própria;

Token: Cripto ativo sem blockchain própria, que utiliza blockchain pré-existente para ser negociada]

Desambiguação

Exemplo de token de prova de queima, que roda temporariamente em rede de PoS (Proof of Stake, ou prova de participação